JUTejr-Ekspriess (ros. ЮТэйр-Экспресс) – rosyjska linia lotnicza wchodząca w skład Grupy JUTejr, wykonywała ona rejsy krajowe oraz czarterowe. Głównym portem lotniczym był Port lotniczy Syktywkar.

10 czerwca 2015 roku Rosyjska Federalna Agencja Transportu odebrała JUTejr-Ekspriess koncesję na wykonywanie przewozów lotniczych. Linie wstrzymały wszystkie loty, a flota samolotów ATR 72 została przetransferowana z powrotem do JUTejr.  

W skład floty linii JUTejr-Ekspriess w dniu 16 lutego 2015 wchodziły samoloty:

 An-24 - 13
 ATR 72-500 - 15 (Leasingowane od JUTejr)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Zdjęcia samolotów JUTejr-Ekspriess na airliners.net

Nieistniejące linie lotnicze w Rosji